Nouvel ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Nouvel (* 1945), französischer Architekt
 Walter Fjodorowitsch Nouvel (1871–1949), russischer Autor